616-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион - воинское подразделение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован 01.09.1942 года в составе 7-й армии путём переименования 48-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона

В действующей армии с 01.09.1942 по 15.11.1944 года

Обеспечивал противовоздушную оборону на оборонительном рубеже по реке Свирь с момента поступления в действующую армию. С июня 1944 года участвует в Свирско-Петрозаводской операции, по окончании операции и выходе Финляндии из войны направлен в резерв, в боях больше не участвовал.

Подчинение

Командиры 

 ??

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 11 соединений, частей и подразделений войск ПВО, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны